Riolo Terme – comune italiano
 Riolo – frazione della città italiana di Lodi
 Riolo – frazione della città italiana di Castelfranco Emilia
 Riolo – frazione del comune italiano di Vezzano sul Crostolo
 Giovanni da Riolo – pittore italiano
 Vincenzo Riolo – politico italiano
 Vincenzo Riolo – pittore italiano